De Football League Cup 1984/85, om sponsorredenen ook bekend als de Milk Cup, was de 25ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 28 augustus 1984 en eindigde op 24 maart 1985 met de finale in het oude Wembley Stadium in Londen, die onder leiding stond van scheidsrechter Neil Midgley. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Zie ook
FA Cup 1984/85
Finale League Cup 1985
Engels voetbalkampioenschap 1984/85

Bekervoetbal 1984/85
1985